Scottish Open 2020 – szósty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2020/2021. Rozegrany został w dniach 7 – 13 grudnia 2020 roku w Marshall Arena w Milton Keynes (Anglia).

Nagrody 
Zwycięzca: 70 000 £
II Miejsce: 30 000 £
Półfinalista: 20 000 £
Ćwierćfinalista: 10 000 £
Runda 4: 7500 £
Runda 3: 4000 £
Runda 2: 3000 £

Najwyższy break turnieju: 5000 £

Łączna pula nagród: 405 000 £

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Finał

Breaki stupunktowe 

 147  Zhou Yuelong
 140, 126  Liam Highfield
 138, 132, 103, 102  Barry Hawkins
 137, 101  Shaun Murphy
 135, 129, 128, 123, 121, 102, 101, 100  Mark Selby
 135, 129, 112, 110, 109, 105  Mark Allen
 135, 126, 114, 114, 103, 101  Ding Junhui
 134, 127, 123  Ronnie O’Sullivan
 134, 127, 113, 100  Kyren Wilson
 134  Kurt Maflin
 134  Lu Ning
 134  Matthew Stevens
 133, 129  Liang Wenbo
 131  Ashley Hugill
 129, 104  Tian Pengfei
 129  Stuart Bingham
 128  Chris Wakelin
 127  Noppon Saengkham
 126, 121, 113, 108, 101  Michael Holt
 126  Zhao Xintong
 124  Jimmy Robertson
 123  Dominic Dale
 123  Zak Surety

 122  Yuan Sijun
 121  Steven Hallworth
 120  Andy Hicks
 117, 113  Ricky Walden
 112  Alan McManus
 110  Michael Collumb
 109  Jak Jones
 108, 106  Mark Joyce
 107  Lü Haotian
 106  Jackson Page
 105, 100  Jamie Jones
 104, 104, 103  Judd Trump
 104, 100  Mark Williams
 104  Luo Honghao
 103, 100  Robbie Williams
 103  Allister Carter
 102  Jack Lisowski
 102  Jamie Clarke
 102  Si Jiahui
 102  Thepchaiya Un-Nooh
 101, 100  Li Hang
 100  Igor Figueiredo

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Scottish Open 2020 w serwisie snookerworld.pl
 wst.tv

Scottish Open
2020 w Wielkiej Brytanii
Sport w Milton Keynes
2020 w snookerze